Millington pode-se referir a:
Richard Laurence Millington Synge

Localidades
Millington (Illinois)
Millington (Maryland)
Millington (Michigan)
Millington (Tennessee)

Desambiguações de topônimos